

Toponyme 

 Beiji, un village chinois.

Autres homonymes 
 Beiji, un astérisme de l'astronomie chinoise.